Скъперникът може да се отнася за:

 Скъперникът (комедия), комедия от Молиер
 Скъперникът (филм, 1980), филм от 1980 г.
 Скъперникът (филм, 1988), филм от 1988 г.
 Скъперникът (филм, 2006), тв филм от 2006 г.